До́брое у́тро:
 Приветствие

Фильмы

Телепередачи 
 Доброе утро — утренняя передача Первого канала.
 Доброе утро, Россия!

Другое 
 «Доброе утро» — народное название некоторых комнатных растений рода Кислица, в частности, кислицы треугольной (Oxalis triangularis)

См. также 
 С добрым утром!